Ха́сси-Рмель — гигантское газоконденсатное месторождение в Алжире. Расположено в Алжирской Сахаре (Алжиро-Ливийский нефтегазоносный бассейн). Открыто в 1956 году геологами государственной французской компании Société nationale de recherche et d'exploitation de pétrole en Algérie (S.N. Repal).

Газоносность связана с отложениям нижнетриасового возраста. Данное месторождение площадью 3,5 тыс. км³ находится в центральной части свода Тильремт. Залежи расположены на глубине 2,1-2,3 км.

Начальные запасы газа свыше 2600 млрд м³, конденсата — 500 млн тонн. Газ содержит 81 % метана.

Оператором месторождения является алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach. Добыча газа на месторождении в 2007 г. — составила 25 млрд м³.

Центр добычи — г. .

Примечания

Ссылки 
 Геологическое строение месторождения Хасси Р’мейль
 Алжир Информационно-аналитический центр «Минерал»

Газовые месторождения Алжира